Кампер — фамилия. Известные носители:
 Кампер, Дитмар (1936—2001) — немецкий философ, социолог и историк искусства, антрополог.
 Кампер, Петрус (1722—1789) — голландский анатом.